Bonstetten (Beieren) (Duitsland)
Bonstetten (Zwitserland) (Zwitserland)